«Потрошитель» () — американо-британский фильм ужасов 2002 года режиссёра Мэттью Брайта, повествующий о преступлениях американского серийного убийцы Тэда Банди. Фильм также известен под названием «Тэд Банди, потрошитель».

Сюжет 
Картина рассказывает о становлении, непосредственном жизненном пути и внутреннем мире Теда Банди. Под маской харизматичного, красивого, общительного и интеллигентного молодого человека скрывается циничный серийный убийца.

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы ужасов Великобритании
Фильмы ужасов США
Фильмы-биографии Великобритании
Фильмы-биографии США
Фильмы-слэшеры
Фильмы ужасов 2002 года
Фильмы о реальных серийных убийцах
Смертная казнь в фильмах
Исторические фильмы о XX веке
Фильмы США 2002 года